Varoš je název hojně používaný v zemích bývalé Jugoslávie. Pochází z maďarského slova város, znamenající město. V srbochorvatštině má slovo podobný význam. Zároveň je součástí názvů mnoha sídel:

Bosna a Hercegovina
Varoš (Kalinovik) – vesnice, součást města Kalinovik
Kotor Varoš – město v Republice srbské

Chorvatsko
Varoš (Barban) – bývalá vesnice, nyní součástí vesnice Sutivanac v opčině Barban
Varoš (Perušić) – vesnice v opčině Perušić
Varoš (Split) – čtvrť města Splitu
Varoš Bosiljevski – vesnice v opčině Bosiljevo
Brodski Varoš – vesnice, součást města Slavonski Brod
Cetinski Varoš – vesnice v opčině Cetingrad
Donji Varoš – vesnice v opčině Stara Gradiška
Gornji Varoš – vesnice v opčině Stara Gradiška
Hum Varoš – vesnice v opčině Voćin
Levanjska Varoš – vesnice a opčina v Osijecko-baranjské župě
Lovrečka Varoš – vesnice, součást města Vrbovec
Mrežnički Varoš – vesnice, součást města Duga Resa
Novi Varoš – vesnice v opčině Stara Gradiška
Polojski Varoš – vesnice v opčině Cetingrad
Tatar Varoš – vesnice v opčině Cetingrad
Zečev Varoš – vesnice, součást města Slunj

Makedonie
Varoš (Prilep) – bývalá část města Prilep

Slovinsko
Varoš (Makole) – vesnice v občině Makole

Srbsko
Varoš (Ražanj) – vesnice, součást města Ražanj
Varoš (Svrljig) – vesnice, součást města Svrljig
Varoš Kapija – městská část Bělehradu
Đavolja Varoš – přírodní památka v Srbsku
Nova Varoš – město v Srbsku

Podobný název
Vareš – město v Bosně a Hercegovině